

Persone 
Luciano Gabriel Figueroa – calciatore argentino
Elías Figueroa – calciatore cileno
Luciano Gabriel Figueroa – calciatore argentino
Maynor Figueroa – calciatore honduregno
Roberto Figueroa – calciatore uruguaiano
Darío Figueroa – calciatore argentino
Elías Ricardo Figueroa – calciatore uruguaiano
Gabriel Figueroa – fotografo messicano
Emiliano Figueroa Larraín – avvocato, diplomatico e politico cileno
José Figueroa Alcorta – politico argentino
Ángel Figueroa – cestista portoricano
Gustavo Figueroa – calciatore statunitense
Óscar Albeyro Figueroa – sollevatore colombiano
Gary Figueroa – pallanuotista statunitense
Yamila Figueroa – schermitrice cubana
Exequiel Figueroa – cestista e allenatore di pallacanestro cileno
Marco Figueroa – allenatore di calcio e calciatore cileno
Álvaro Figueroa Torres – politico spagnolo
Francisco Acuña de Figueroa – poeta uruguaiano
José Roberto Figueroa – calciatore honduregno
Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba – generale e diplomatico spagnolo
Jerónimo Figueroa Cabrera – calciatore spagnolo
Luis Pedro Figueroa – calciatore cileno
Jean-Luke Figueroa – attore statunitense
Juan Pablo Figueroa – cestista argentino
Alonso de Figueroa y Córdoba – soldato spagnolo
Amazing Red – ring name di Jonathan Figueroa, wrestler portoricano
Alberto Vázquez-Figueroa – scrittore e giornalista spagnolo

Altro
Figueroa at Wilshire – grattacielo di Los Angeles
Dipartimento di Figueroa – dipartimento argentino
Aldeanueva de Figueroa – comune spagnolo
Cintalapa de Figueroa – città messicana